Edirne, törökországi tartomány
 Edirne, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Edirne, az azonos nevű török tartomány székhelye (régi nevei Hadrianopolis, Drinápoly)